Лидербах (Таунус) — коммуна в Германии
 Лидербах (приток Майна) — река в Германии